El Gran Premi d'Austràlia de motociclisme de 2013 va ser la setzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Phillip Island (Phillip Island, Austràlia) el cap de setmana del 18 al 20 d'octubre de 2013.

Marc Márquez i Bryan Staring van ser desqualificats en la prova de Moto GP a conseqüència d'una col·lisió i d'haver canviat les motos una volta massa tard, ja que hi havia una parada obligatòria. Les aturades s'havien de realitzar a la volta 10, com dictamina el reglament. La distància de la cursa es va escurçar de 27 a 19 voltes a MotoGP causa de problemes de seguretat dels pneumàtics. Jorge Lorenzo va guanyar la cursa i va tancar la bretxa amb Márquez en el campionat a 18 punts. La distància de la cursa de Moto2 també es va reduir, del 25 al 13 voltes.

Classificació

Moto GP

Moto2

Moto 3

Referències 

Australia
Competicions motociclistes a Austràlia